Plusieurs lycées portent le nom du poète, écrivain, historien et homme politique français Alphonse de Lamartine (1790-1869).

Par ordre alphabétique des villes :
 Le lycée Lamartine de Belley (département de l’Ain, région Rhône-Alpes).
 Le lycée Lamartine de Mâcon (département de Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté). Mâcon est la ville natale d’Alphonse de Lamartine. Le lycée actuel existe depuis 1959 qui remplace l'ancien établissement en centre ville.
 Le lycée Lamartine du  de Paris (académie de Paris, région Île-de-France).

En Bulgarie :
 le lycée № 9 bilingue Alphonse-de-Lamartine de Sofia, labellisé LabelFrancÉducation.

Au Liban :
 le lycée franco-libanais Alphonse-de-Lamartine de la Mission laïque française à Tripoli.